Aldo Mazzini Sandulli – giurista e politico italiano
 Alfredo Sandulli – avvocato, politico e giurista italiano
 Alfredo Sandulli Mercuro – militare italiano
 Maria Alessandra Sandulli – giurista e docente italiana